Эмиль Альбер Ивон Корник (, 23 февраля 1894 — 20 августа 1964) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1894 году. В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, где стал обладателем серебряной медали в командном первенстве в фехтовании на шпагах.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года